Анакостия:

 Анакостия — историческая часть (район) Вашингтона
 Анакостия — станция Вашингтонского метрополитена
 Анакостия — правый приток реки Потомак
 Анакостия — военно-морская база США
 Анакостия — род семейства Огнёвки настоящие
 (980) Анакостия — астероид главного пояса
 USS Anacostia (1856) — американский пароход 19 века (период эксплуатации 1856—1865 года)
 USS Anacostia (AO-94) — американское военное вспомогательное судно (период эксплуатации 1944—1957 года)